Die Prva Liga FBiH 2003/04 war die insgesamt neunte Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die vierte als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 2003 und endete am 29. Mai 2004.

Meister wurde der FK Budućnost Banovići.

Modus 
16 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2004/05 auf, während die Vereine auf den letzten drei Plätzen in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien für Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 futbol24.com
 rsssf.com

2003
Fußballsaison 2003/04